Kromp ist der Familienname folgender Personen:

 August Kromp, Mitglied der Frankfurter Nationalversammlung
 Christof Kromp (* 1997), österreichischer Eishockeyspieler
 Helga Kromp-Kolb (* 1948), österreichische Meteorologin und Klimaforscherin
 Thomas Kromp (* 1949 oder 1950), deutscher Tauchlehrer und Sachbuchautor